Митрополи́т Анания (, в миру Тенги́з Анато́льевич Джапари́дзе, ; 20 августа 1949, Ткибули) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Манглисский и Тетрицкаройский.

Исследователь истории грузинского народа и православия на Кавказе. Председатель Синодальной комиссии по канонизации святых. Председатель научно-исследовательской комиссии по «Установлению реальной истории». Доктор исторических наук.

В настоящее время является старейшим по хиротонии после патриарха Илии II архиереем Грузинской православной церкви (хиротонисан 15 марта 1981 года).

Тезоименитство — 1/14 октября (Апостола от 70-ти Анании).

Биография 
Родился 20 августа 1949 года в семье инженера-технолога виноделия Анатолия Иосифовича Джапаридзе и Писти Тарасовны Хорхомелидзе.

В 1966 году окончил среднюю школу № 4 города Ткибули. В 1969 году поступил в Грузинский политехнический институт на факультет автоматики и связи, который окончил в 1974 году.

14 сентября 1978 года был зачислен в Мцхетскую духовную семинарию, которую окончил в 1980 году.

 во время обучения в семинарии архимандритом Константином (Кварая) был пострижен в монашество с именем Анания в честь святого апостола Анании.

4 апреля 1979 года рукоположён в сан иеродиакона. 27 сентября 1979 года в кафедральном соборе Алаверди католикосом-патриархом всея Грузии Илиёй II рукоположён в сан иеромонаха и определён настоятелем храма святой Троицы «Цминда Самеба» в Тбилиси.

30 июня 1980 года назначен настоятелем Алавердского монастыря.

27 сентября 1980 года патриархом Илиёй II]возведён в сан игумена, а 8 марта 1981 года в сан архимандрита.

Архиерейство 
9 марта 1981 года на заседании Святого Синода Грузинской Православной Церкви был избран архиерейским кандидатом во епископство.

15 марта 1981 в патриаршем соборе Светицховели «Животворящего Столпа» в Мцхете хиротонисан во епископа Никорцминдского. Хиротонию совершали: Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, титулярный митрополит Манглисский Зиновий (Мажуга), митрополит Цилканский Георгий (Гонгадзе), митрополит Алавердский Григорий (Церцвадзе), митрополит Чкондидский и Цагер-Лечхум-Сванетский Иоанн (Ананиашвили), архиепископ Батумский и Шемокмедский Давид (Чкадуа), архиепископ Цхум-Абхазский Николай (Махарадзе), архиепископ Урбнисский Константин (Меликидзе), архиепископ Манглисский Фаддей (Иорамашвили), епископ Маргветский и Никорцминдский Христофор (Цамалаидзе), епископ Агарак-Цалкийский и Ахалцихе-Месхет-Джавахетский Амвросий (Катамадзе), епископ Бодбийский Афанасий (Чахвашвили).

29 апреля 1981 года назначен епископом Ахалцихским и Месхет-Джавахетинским, где после 70-летнего перерыва восстановил монастырскую жизнь в монастырях Сафара, Зарзма, Вардзия, Удэ, Вале, Хвилиша, Абастумани.

В составе паломнической делегации ГПЦ на праздновании 1000-летия основания Иверского монастыря посетил Святую гору Афон.

В 1988—1992 годах председательствовал в финансовом отделе Грузинской Патриархии.

В 1990 году учредил Ахалцихскую духовную семинарию и Богословский институт.

С 1990 по 1992 год был ректором Ахалцихской духовной семинарии.

25 декабря 1992 года Католикосом-Патриархом Илиёй II возведён в сан архиепископа с назначением в Манглисскую епархию.

С 1994 года архиепископ Анания является преподавателем Тбилисской духовной академии. Он является основателем предмета и автором учебника по «Истории Грузинской апостольской церкви».

17 июня 1995 года решением Священного Синода Цалкская епархия была присоединена к Манглисской с образованием Манглисо-Цалкской епархии.

2 июня 2000 года в составе делегации Грузинской православной церкви на торжествах начала второго тысячелетия от Рождества Христова в Иерусалиме после праздничной всенощной и литургии Светлого праздника святой Пятидесятницы в числе 70 избранных из 16 православных автокефальных церквей соучаствовал в богослужении на святой горе Сион, в храме на месте Горницы Схождения Святого Духа.

28 сентября 2001 года архиепископ Анания вместе с академиком Ивери Прангишвили и ректором Грузинского технического университета Рамазом Хуродзе основали кафедру теологии ГТУ.

15 ноября 2001 года возведён в сан митрополита.

В 2003 году посетил с паломническим визитом Афон.

С 2005 года — иностранный член Российской академии естественных наук и Грузинского языкового исследовательского совета по сбору свидетельств о диалектах.

С 2011 года руководитель гуманитарной школы науки «научно-исследовательского центра по изучению реальной истории Грузии» в Грузинском патриаршем университете имени Святого апостола Андрея Первозванного.

В 2012 году возглавляемая митрополитом Ананией кафедра теологии Грузинского технического университета была преобразована в Теологический научно-образовательный центр.

В 2013 году в составе делегации Грузинской православной церкви посетил Турцию и участвовал в Константинопольских переговорах с Патриархом Константинпольским Варфоломеем по поводу юрисдикции Абхазской епархии.

Награды 
 Орден «золотого св. Георгия» (25 декабря 2007 года) — за заслуги перед грузинским народом и Грузинской апостольской православной церковью.
 Орден святого апостола Марка (Александрийская православная церковь)
 «Медаль имени Георгия Николадзе» (18 августа 2009 года) — Грузинский технический университет
 «орден Чести» — президент республики Грузия

Публикации 
 на грузинском языке
 საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ისტორია, ახალციხე-რაბათი, 1983—1988 წ.
 ქართველთა წინაპრების ბიბლიური ისტორია ადამიდან იესომდე , 1994.
 ქართული ეკლესია XVII—XVIII საუკუნეებში, საქართველოს ეკლესიის კალენდარი, 1994.
 შობა, ჯვარცმა, აღდგომა და ამაღლება უფლისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, 1995.
 დედა ეკლესია (ქადაგებანი, წერილები), 1996.
 წმიდა დიდმოწამე ქეთევან დედოფალი. წმიდა მეფე ლუარსაბ II. მეფე თეიმურაზის ბრძოლა ქართველობისათვის, ტყვეთა სყიდვა, თბილისი. 1996.
 საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ისტორია  (4 ტომი), გამომცემლობა «მერანი», 1996—2003, ტ. I; ტ. II; ტ. III; ტ. IV.
 ქართლის ცხოვრების" არმენოფილური რედაქცია , 1997.
 ქართველი ერის წარმოშობის შესახებ, 1997.
 საინგილო (ქართველთა გალეკება) , 1998.
 მესხეთი (ქართველთა გამაჰმადიანება), 1998.
 ქართლ-კახეთი (ქართველთა გასომხება), 1999.
 ლაზეთ-თრიალეთი (ქართველთა გაბერძნება), 1999.
 ქართველი ხალხის მომზადება მაცხოვრის მისაღებად, 2001.
 რეგიონალიზმი შეაფერხებს ეროვნულ კონსოლიდაციას, 2002.
 ქართული საეკლესიო (სალიტერატურო) ენის ჩამოყალიბების საკითხისათვის (იოანე ლაზი), 2002.
 პეტრე იბერი მართლმადიდებელი ეპისკოპოსი, 2002.
 რჩევები უცხოეთში წამსვლელ ქართველებს, 2002.
 სიბრძნის ხიდი მეცნიერებასა და სარწმუნოებას შორის, 2002.
 პოლემიკა კათოლიკებთან (კათოლიკური პროზელიტიზმის შესახებ), 2002.
 საქართველოს ეკლესიის ისტორიის წყაროები, პერიოდიზაცია და საეკლესიო ისტორიოგრაფია, თბილისი. 2002.
 საქართველოს საეკლესიო კრებები (3 ტომი), 2003, ტ. I; ტ. II; ტ. III.
 მსოფლიო საეკლესიო კრებები ქართველ ეპისკოპოსთა მონაწილეობით, 2003.
 ორი თეორია ქართველი ხალხის ჩამოყალიბების დროის შესახებ, 2003.
 წმიდა ნინოს ცხოვრება , 2004.
 წმიდა მეფე ვახტანგ გორგასლის ცხოვრება, 2004.
 საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ისტორია  (მოკლე რედაქცია), 2004.
 საქართველოს დედაეკლესია «საკითხავი ყმაწვილთათვის». გამომცემლობა «ციცინათელა', თბილისი. 2006.
 შიდა ქართლი (ქართველთა გაოსება), 2006.
 აფხაზეთი (ქართველთა „გააფხაზება“), 2007.
 თეორია საქართველოს ეკლესიის პროზელიტიზმის შესახებ და მისი კრიტიკა, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2007.
 დედაღვთისმშობელი — შემწე ქართული ენისა, გამომცემლობა „მწიგნობარი“, თბილისი. 2008.
 ლევან II დადიანი „ხელმწიფე ივერიისა“, 2008.
 კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს ლაზიკის ეპარქია, თბილისი. 2008.
 ენა და სახელმწიფო, თბილისი. 2008.
 ეკლესია კუთხეთა ამკავშირებელი დუღაბი, თბილისი. 2008.
 საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ისტორია (მესამე გამოცემა). საპატრიარქოს გამომცემლობა „ალილო“, თბილისი. 2009.
 დიპტიხი და დიასპორა. საპატრიარქოს გამომცემლობა „ალილო“, თბილისი.2009.
 საქართველოს საეკლესიო კანონების კრებული . საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2010.
 ქართველთა დენაციონალიზაცია XVII—XX საუკუნეებში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი.2010.
 ივანე ჯავახიშვილი საქართველოს ეკლესიის ერთიანობის შესახებ , საქართველოს საპატრიარქოსთან შექმნილი საქართველოს რეალური ისტორიის დამდგენი მუდმივმოქმედი კომისიის დასკვნა. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი., 2010.
 სტრაბონი კოლხეთის შესახებ . საგამომცემლო სახლი `ტექნიკური უნივერსიტეტი», თბილისი. 2011.
 ქართულ-სომხური საეკლესიო ურთიერთობები. საგამომცემლო სახლი `ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი. 2011.
 უცხოური (ბერძნულ-ლათინური), სომხური და ქართული წყაროები წმიდა ნინოს შესახებ. საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი», თბილისი. 2011.
 პროკოფი კესარიელი, აგათია სქოლასტიკოსი, მენანდრე, თეოფილაქტე სიმოკატა, თეოფანე, ეპიფანე კონსტანტინოპოლელი და იმპერატორი იუსტინიანე ლაზიკის შესახებ . საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი», თბილისი. 2011.
 საეპისკოპოსოები ლაზიკაში . საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი», თბილისი. 2011.
 საქართველოს წმიდა მეფეები . საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი», თბილისი. 2012.
 საეკლესიო სამართალი კანონები . საგამომცემლო სახლი `ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი. 2012.
 სახელმწიფო ენის განვრცობა მშვიდობისა და სტაბილურობის საფუძველი. თბილისი. 2012.
 ფლავიუს არიანე ლაზებისა და ძიდრიტების შესახებ. საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი», თბილისი. 2012.
 ეგრისი. საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი», თბილისი. 2012.
 აბაზგიის ეპარქია. საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი», თბილისი. 2012.
 ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის ეპარქია . საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი», თბილისი. 2012.
 აფხაზეთის საკათალიკოსო . საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი», თბილისი. 2012.
 საქართველოს წმიდა სამოციქულო და მართლმადიდებელი ეკლესიის იურისდიქციის საზღვრები. საგამომცემლო სახლი .ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2012.
 სკანდა და სარაპანა. საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი», თბილისი. 2012.
 საქართველოს ეკლესიის ისტორიის წყაროები. გამომცემლობა «მერიდიანი», თბილისი. 2012, .
 უწმიდესი ილია II და წმიდა სინოდი არასწორი ისტორიოგრაფიული თეორიების შესახებ. საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი», თბილისი. 2013.
 ქალდეა (საეპისკოპოსოები ლაზიკაში). საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი», თბილისი.2013.
 ივანე ჯავახიშვილი და უწმიდესი პატრიარქი ილია II საქართველოს ეკლესიის ერთიანობის შესახებ. საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი», თბილისი. 2013.
 ალბანეთისა და ხუნძეთის საეკლესიო იურისდიქცია. საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი», თბილისი. 2013.
 რეგიონების თვითმმართველობა. საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი», თბილისი. 2013.
 საქართველოს იტორია საერო და საეკლესიო 100 რუკის მიხედვით. გამომცემლობა «გუმბათი», თბილისი. 2014.
 არიან-ქართლი. საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი», თბილისი. 2015.
 კირიონ I. საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი», თბილისი. 2015.
 სამეგრელო ლამბერტისა და ბოროზდინის აღწერით. საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი», თბილისი. 2015.
 გურამ გრიგოლია ეგრის-ლაზიკის შესახებ. საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი», თბილისი. 2015.
 თეორია საქართველოს პროზელიტიზმის შესახებ (წმიდა სინოდის დადგენილება იურისდიქციის საზღვრებთან დაკავშირებით). საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი», თბილისი. 2015.

на русском языке
 Месхети (Мусульманизация грузин). — «Универсал», თბილისი. 2008.
 Краткая история Грузинской апостольской церкви. — «ТУ», 2010.
 Краткая история Грузинской апостольской святой церкви . — «ТУ», 2011.
 Краткая история Грузинской апостольской святой церкви. — «Меридиани», 2012.

 на английском языке
 Lazeti-Trialeti (Georgians’ Hellenization), 1999.
 A Concise History of the Holy Apostolic Church of Georgia  (English translation: Maia Akhvlediani), Tbilisi, 2014.

 на турецком языке
 Mesheti (Gürcülerin islamlaştırması), 1998.

Ссылки 
 www.meufeanania.info 
 

Выпускники Грузинского технического университета
Митрополиты Грузинской православной церкви
Доктора богословия
Исследователи истории Грузинской православной церкви
Преподаватели Грузинского технического университета
Выпускники Мцхетской духовной семинарии
Историки Грузии